En , Rębów désigne :

 Rębów est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Rębów est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.